Województwo katowickie (1950–1975) – (1953-56 jako województwo stalinogrodzkie)
 Województwo katowickie (1975–1998)